Harran (district)
 Harran (stad)
 Harran (Noorwegen)